

Sporters 
 James Shaw (voetballer) (1904), voormalig Brits voetballer van onder meer Arsenal FC.
 James Shaw (marathonloper), Canadees marathonloper uit de jaren '30
 James Shaw (atleet) (1973), Canadees Paralympisch atleet 
 James Shaw (wielrenner) (1996), Brits wielrenner

Overig 
 James Shaw (burgemeester) (1764-1843), voormalig burgemeester van Londen.
 James Shaw (generaal), Brits voormalig majoor-generaal.
 James Shaw (gitarist), Canadees gitarist van de band Metric.
 James Shaw (politicus) (1973), Nieuw-Zeelands politicus.